Osoby o tym nazwisku:
 Arto Koivisto – fiński biegacz narciarski, olimpijczyk
 Jari Koivisto – fiński kierowca wyścigowy
 Miika Koivisto – fiński hokeista, olimpijczyk
 Mauno Koivisto – fiński polityk